Ла-Мьерла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 19,67 км². Население — 27 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары